

Geografia
 Carrión de los Céspedes – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Alba de Céspedes (1911-1997) – scrittrice, poetessa e partigiana italiana
 Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874) – rivoluzionario cubano 
 Diego de Astorga y Céspedes (1664-1734) – cardinale spagnolo
 Jaime Robles Céspedes (1978–) – calciatore boliviano